Aviation Safety Network
 Autonomous system number